Stazione di Mandatoriccio-Campana
 Stazione di Mandatoriccio, nel 1940 ribattezzata stazione di Pietrapaola